Pleurothallopsis — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Биологическое описание 
Миниатюрные симподиальные растения.

Виды 
По данным The Plant List род включает около 18 видов:
 Pleurothallopsis carnosa (Luer & R.Vásquez) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis clausa (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis inaequalis (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis insons (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis lehmannii (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis microptera (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis monetalis (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis mulderae (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis nemorosa (Barb.Rodr.) Porto & Brade		
 Pleurothallopsis niesseniae (Luer) Luer		
 Pleurothallopsis norae (Garay & Dunst.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis pandurata (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis powersii (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis reichenbachiana (Endres ex Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis rinkei Luer		
 Pleurothallopsis striata (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis tubulosa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Pleurothallopsis ujarensis (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Pleurothallopsis на сайте flickr.com

Орхидные